Gorzyce je název několika polských vesnic:

 Gorzyce (Kujavsko-pomořské vojvodství) – vesnice v gmině Żnin v okrese Żnin, v Kujavsko-pomořském vojvodství v Polsku
 Gorzyce (Malopolské vojvodství) – vesnice v gmině Żabno v okrese Tarnów v Malopolském vojvodství v Polsku
 Gorzyce (okres Jasło) – vesnice v gmině Nowy Żmigród v okrese Jasło v Podkarpatském vojvodství v Polsku
 Gorzyce (okres Převorsk) – vesnice v gmině Tryńcza v okrese Převorsk v Podkarpatském vojvodství v Polsku
 Gorzyce (okres Tarnobřeh) – vesnice v gmině Gorzyce v okrese Tarnobřeh v Podkarpatském vojvodství
 Gorzyce (Slezské vojvodství) – vesnice v gmině Gorzyce v okrese Wodzisław ve Slezském vojvodství v Polsku
 Gorzyce (okres Kościański) – vesnice v gmině Czempiń v okrese Kościań ve Velkopolském vojvodství v Polsku
 Gorzyce (okres Wrzesnia) – vesnice v gmině Miłosław v okrese Wrzesnia ve Velkopolském vojvodství v Polsku
také:
 Gorzyce Małe – vesnice v gmině Odolanów v okrese Ostrów Wielkopolski ve Velkopolském vojvodství v Polsku
 Gorzyce Wielkie – vesnice v gmině Ostrów Wielkopolski v okrese Ostrów Wielkopolski ve Velkopolském vojvodství v Polsku

Gorzyce v dalších názvech:
 Gmina Gorzyce
 Gromada Gorzyce